Béla Sárosi – calciatore e allenatore di calcio ungherese, fratello di György
György Sárosi – calciatore e allenatore di calcio ungherese
László Sárosi – allenatore di calcio e calciatore ungherese
László Sárosi – ex pallanuotista ungherese